Stella kan syfta på:

 Stella – kvinnonamn av Latinskt ursprung.
 Stella - Ensam mor – amerikansk film från 1990 i regi av John Erman. Originaltitel Stella.
 Stella (moped) – liten rysktillverkad moped.
 Stella (tidskrift) – tidigare svensk science fiction-tidskrift.
 Stella (varumärke) – svenskt varumärke.
 Stella Artois – ljust lageröl från Belgien.
 Stellaland – Boerrepublik 1882–1885 vid Bechuanaland.
 Stellan – mansnamn av germanskt ursprung. 
 Radio Stella – radiostation belägen i nordvästra Skåne.

Geografi

Antarktis 

 Stella (strömfåra), strömfåra i Antarktis,

Italien 

 Stella, Savona, kommun i Ligurien, Provincia di Savona,

Se även
 Stella Polaris – flera